Jack James est un nom pouvant désigner:

 (1892-1977), joueur australien de football australien
 (1920-2001), ingénieur américain en balistique
 (né en 2000), joueur anglais de football

Voir aussi

James, Jack